Worthington bezeichnet

Orte im Vereinigtes Königreich

 Worthington (Leicestershire)

Orte in den Vereinigten Staaten
 Worthington (Indiana)
 Worthington (Iowa)
 Worthington (Kentucky)
 Worthington (Maryland)
 Worthington (Massachusetts)
 Worthington (Minnesota)
 Worthington (Missouri)
 Worthington (New York)
 Worthington (Ohio)
 Worthington (Pennsylvania)
 Worthington (West Virginia)
 Worthington Acres (Iowa)
 Worthington Center (Massachusetts)
 Worthington Hills (Kentucky)
 Worthington Springs (Florida)

Personen
 Arthur Mason Worthington (1852–1916), englischer Physiker
 Bryony Worthington, Baroness Worthington (* 1971), britische Politikerin und Umweltschutzaktivistin
 Charlotte Worthington (* 1996), britische BMX-Radsportlerin
 Eleanor Worthington Cox (* 2001), britische Musicaldarstellerin und Filmschauspielerin
 Euphemia R. Worthington (1881–1969), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Frank Worthington (1948–2021), britischer Fußballspieler

 Harry Worthington (1891–1990), US-amerikanischer Weitspringer

 Ian Worthington (* 1958), britisch-australischer Althistoriker

 Kay Worthington (* 1959), kanadische Rudersportlerin
 Laming Worthington-Evans (1868–1931), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Rechtsanwalt
 Mark Worthington (* 1983), australischer Basketballspieler
 Nicholas E. Worthington (1833–1916), US-amerikanischer Politiker
 Nigel Worthington (* 1961), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Sam Worthington (* 1976), australischer Schauspieler
 Sarah Worthington (* 1955), britische Rechtswissenschaftlerin
 Thomas Worthington (1773–1827), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Worthington (Architekt) (1826–1909), englischer Architekt
 Thomas Contee Worthington (1782–1847), US-amerikanischer Politiker
 Tony Worthington (* 1941), britischer Politiker
 Trace Worthington (* 1969), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Wendy Worthington (* 1954), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 William Jackson Worthington (1833–1914), US-amerikanischer Politiker

Unternehmen
 Worthington Brewery (Worthington & Co.), britische Bierbrauerei
 Worthington Brothers, britischer Hersteller von Automobilen
 Worthington Corporation, 1845 als Worthington Pumpen- und Maschinen-Baugesellschaft m.b.H in Berlin gegründetes Unternehmen zur Herstellung von Spezialpumpen; später in mehrere Tochtergesellschaften aufgeteilt. Im Jahr 1967 aufgegangen in Studebaker-Worthington.
 Worthington Cylinders, US-amerikanischer Maschinenbaukonzern mit Werken in Europa